Ната́лья Анато́льевна Гребёнкина (род. 17 сентября 1971, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2009).

Биография 
Наталья Гребёнкина родилась 17 сентября 1971 года в городе Орджоникидзе. Окончила Екатеринбургский государственный театральный институт (1992, факультет актёрского мастерства, курс Анатолия Праудина), после института пришла в Театр на Покровке п/р Сергея Арцибашева.

Участвовала в радиоспектаклях «Радио России» и передачах канала «Культура».

Творчество

Роли в театре 
 «Месяц в деревне» Тургенева. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Верочка, Наталья Петровна
 «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Марья Антоновна
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Негина
 «Ревность» Арцыбашева. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Соня
 «Сцены из супружеской жизни» Бергмани. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Катарина
 «Три сестры» А. П. Чехова. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Ирина, Маша
 «Пленный дух» Марины Цветаевой. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Сонечка
 «Гамлет» Шекспира. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Офелия
 «Надежды маленький оркестрик» по новелле А. Володина «Женщина и дети». Режиссёр: Сергей Арцибашев — Женщина
 «Кабала святош» М. А. Булгакова. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Арманда
 «Сон» Даллагера. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Сусанна
 «Мой бедный Марат» Арбузова. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Лика
 «Женитьба» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Агафья Тихоновна
 «Феномены» Григория Горина. Режиссёр: Сергей Арцибашев — женщина
 «Горе от ума» Грибоедова. Режиссёр: Сергей Арцибашев — Софья
 «Последние страницы из дневника женщины» В. Я. Брюсова. Режиссёр: А. Максимов — Наталья
 «Дикарка» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва. Режиссёр: М. Мокеев — Марья Петровна
 «На дне» М. Горького. Режиссёр: В. Портнов — Настя
 «Кроткая» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Р. Смирнов — Кроткая

Фильмография 
 2001 — Парижский антиквар — вдова
 2002 — Буровая — Таня
 2003 — Вкус убийства — Лариса
 2003 — Тотализатор — Ольга
 2004 — Московская сага
 2004 — Наваждение — Светлана Плотникова
 2004 — Сыщики 3 — Аглая Померанцева
 2005 — Счастье ты моё — Жена Собинова
 2005 — Свой человек — Валентина
 2006 — Охота на гения — Наташа
 2006 — Кулагин и партнеры — Наташа
 2007 — Судебная колонка — Жанна
 2008 — Продолжение следует — Лена Медведева
 2008 — Сезон открытий — Марианна Готская
 2009 — Отблески — Анна
 2010 — Бумеранг из прошлого — Лариса
 2010 — Однажды в Бабен-Бабене — Женщина
 2010 — День отчаяния
 2010 — Девичник — Томочка
 2010 — Гастарбайтер — Катерина
 2012 — МУР. Третий фронт — Ксения, жена Данилова

Аудиокниги 
 «Опалённые войной. Ночь светла. Романс для двух голосов» Зои Чернышёвой — Мария Седова
 «Обрыв» Гончаров Александр Иванович — Вера

Дубляж 
 2017 — Dishonored: Death of the Outsider — Билли Лёрк
 2020 — Cyberpunk 2077 — Бестия

Признание и награды 
 За роль Верочки в спектакле «Месяц в деревне» номинирована на премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебют».

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт Натальи Гребёнкиной
  Неофициальный сайт Натальи Гребёнкиной

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Киноактёры России
Заслуженные артисты Российской Федерации